Hammerich est un patronyme porté notamment par :

 Borghild Hammerich (1901-1978), membre de l'aide humanitaire au profit de la Norvège occupée au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Carl Hammerich (1888-1945), officier de la Marine royale danoise ;
 Else Hammerich (1936-2021), personnalité politique danoise ;
 Rumle Hammerich (1954-), réalisateur et scénariste suédo-danois.